Druzheliubivka puede referirse a:

Druzheliubivka, localidad del Raión de Ananiv en el óblast de Odesa (Ucrania).
Druzheliubivka, localidad del Raión de Mykolaivka en el óblast de Odesa (Ucrania).